Килкенни ():

Топонимы 
 Килкенни — графство на востоке Ирландии.
 Килкенни — город в Ирландии, административный центр графства Килкенни (провинция Ленстер).
 Килкенни — город в округе Ле-Сур, штат Миннесота, США. 
 Килкенни — тауншип в округе Ле-Сур, Миннесота, США.
 Килкенни — железнодорожная станция обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Килкенни, Республика Ирландия.
 Замок Килкенни — замок XII века в ирландском городе Килкенни, на берегу реки Нор.

Прочее 
 Килкенни — эль, отличающийся насыщенным красным цветом, сорт ирландского пива. 
 Килкенни, Нил (род. 1985) — австралийский футболист, полузащитник.